est un film documentaire américain de Melissa Godoy sorti en 2007.

Synopsis 
Un gérontologiste enquête sur les bienfaits de la créativité artistique.

Fiche technique 
 Réalisation, scénario et production : Melissa Godoy
 Musique originale : Leo Ornstein
 Photographie : Mike Bizzarri, Ray Ibsen, Mark Stucker et Bill Wallace
 Montage : Ben Bolton, Brad Coop et Jeff Glaza
 Pays : 
 Langue : anglais

Distribution 
 Walter Cronkite : Le narrateur (voix)

Liens externes 

Film américain sorti en 2007
Film documentaire américain
Moyen métrage américain
Moyen métrage documentaire
Film documentaire sur la vieillesse
Film documentaire sur l'art